Motorola SLVR L6 – telefon komórkowy
 L6 Wombat – działo bezodrzutowe
 L6/40 – czołg lekki